La patte-mâchoire peut désigner :
 Le maxillipède, un appendice du thorax modifié chez certains crustacés et impliqué dans la nutrition, sorte de « patte » thoracique modifiée pour la mastication. Les scientifiques lui réservent généralement ce synonyme.
 Le pédipalpe, un des deux appendices de la deuxième paire d'appendices buccaux du prosome chez les Chélicériformes comme les arachnides.